steht für:
 The Monkey Puzzle (UFO), Album der Band UFO
 The Monkey Puzzle (The Saints), Album der Band The Saints

 ist die englische Bezeichnung für:
 Chilenische Araukarie, südamerikanischer Nadelbaum
 Rathinda amor, in Indien vorkommende Tagfalterart aus der Familie der Bläulinge